De 1500 meter mannen voor de wereldbeker schaatsen 2015/2016 ging van start op 15 november 2015 in Calgary en eindigde in Heerenveen op 13 maart 2016.

Titelverdediger was Denny Morrison uit Canada. De Rus Denis Joeskov veroverde de wereldbeker.

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden
Hier volgt een overzicht van de top 10 per wereldbekerwedstrijd en de Nederlanders en Belgen.

Calgary

Salt Lake City

Inzell

Heerenveen

Stavanger

Heerenveen

mannen 1500 meter
2015/2016